Холмское сельское поселение — муниципальное образование в Абинском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Холмский сельский округ.

Административный центр — станица Холмская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 11 населённых пунктов:

История 
Сельское поселение образовано в 2006 году в границах Холмского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт станицы Холмской 

Сельские поселения Абинского района
Сельские поселения Краснодарского края